Dmytro Ihnatenko (ur. 1991), ukraiński łyżwiarz figurowy
 Dmytro Ihnatenko (ur. 1994), ukraiński hokeista